Duelo hace referencia a varios artículos:

Contienda
 Duelo, combate en el que se enfrentan dos personas individualmente.

Filmografía
 Duelo al sol, película.
 Duel, un concurso de televisión americana.
 Duel (2017), una serie de televisión surcoreana.

Psicología
 Duelo, en psicología proceso por el que pasa el ser humano tras una pérdida.
 Duelo nacional, el que se decreta tras la muerte una persona trascendente.

Música
 El Duelo, de la banda de rock  Vago.
 Duelo, banda de regional mexicano originaria de Roma, Texas.

Libro 
 El Duelo (2020), libro de Gabriel Rolón.